Le terme perfusion peut caractériser :
 en physiologie, le processus de perfusion tissulaire ;
 une technique médicale, la perfusion intraveineuse, consistant en l'administration de médicaments par voie parentérale.